Candide steht für:

 Candide oder der Optimismus, Roman des französischen Philosophen Voltaire aus dem Jahr 1759
 Candide (Musical), ein auf diesem Roman basierendes Musical von Leonard Bernstein aus dem Jahr 1956
 Candide (Oper), auf dem Roman basierende Oper von Reiner Bredemeyer aus dem Jahr 1982
 Candide-Preis, deutscher Literaturpreis
 Candide (Zeitschrift), deutsche Architekturfachzeitschrift
 Candide (Wochenzeitung), ehemalige französische Wochenzeitung
 Candide (Comelico Superiore), eine Fraktion der italienischen Gemeinde Comelico Superiore, Provinz Belluno, Venetien

Siehe auch:
 Candid